Mercury 8 bezeichnet:

 einen bemannten Weltraumflug, siehe Mercury-Atlas 8
 ein PKW-Modell, siehe Mercury (Eight)